John Wright, montatore statunitense
John Wright, giocatore di curling statunitense
John Wright, (1808-1844) inventore britannico
John Wright, (1929-2001) pugile britannico
John Wright, (1948-) hockeista su ghiaccio canadese
John Wright, (1962-) musicista canadese
John C. Wright, (1961-) scrittore statunitense
John Joseph Wright, (1909-1979) cardinale statunitense
John Michael Wright, (1617-1694) pittore britannico
John Wright Díaz, (1965-) taekwondoka spagnolo
John Wright, cestista statunitense
John Wright, cantante statunitense